Marco Recio puede referirse a varios personajes de la Antigua Roma:

 Marco Recio.— Embajador en el año 208 a. C. ante los galos.
 Marco Recio (pretor).— Pretor en el año 170 a. C.